GHI peut faire référence à :
 Genève Home Informations, un hebdomadaire gratuit de Genève.

Ghi peut faire référence à :
 Ghi, un beurre clarifié, originaire du sous-continent indien.